Riemenbach ist ein Gewässername:

 Riemenbach (Jagst), linker Zufluss der Jagst zwischen Schönau und Kalkhöfe, Stadtteil Rindelbach, Ellwangen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Riemenbach (Schobbach), rechter Nebenlauf der Schobbach (zur Glotter) bei Vörstetten, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg
 Riemenbach (Weidenbach), linker Oberlauf des danach zunächst Brettach genannten Weidenbachs (versickert gewöhnlich nach Wallhausen, sonst Abfluss als erst Reinach, danach Seebach zur Brettach) vor Michelbach an der Lücke, Gemeinde Wallhausen, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Riedenbach
 Riembach